Вілле́-сюр-Пор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний схід від Парижа, 55 км на північ від Безансона, 12 км на північний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 78 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 214,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вілле-сюр-Пор на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-сюр-Пор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-сюр-Пор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-сюр-Пор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-сюр-Пор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона